Davisov pokal 2011 je stoti teniški turnir Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Viri
 

2011 v športu
2011